Tenisový turnaj ATP Internazionali BNL d'Italia 2012 se konal ve dnech 14. až 21. května v italském hlavním městě Římě. Hrálo se v areálu Foro Italico na otevřených antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP Masters 1000. Odměny činily 2 227 500 EUR.

Rafael Nadal na turnaji získal šestý singlový titul, kterým zvýšil rekordní počet výher římského mistrovství. V následné pondělní klasifikaci žebříčku ATP se po jednom týdnu vrátil na druhé místo před Federera.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Novak Djoković (finále)
  Rafael Nadal (vítěz)
  Roger Federer (semifinále)
  Andy Murray (3. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  David Ferrer (semifinále)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Janko Tipsarević (2. kolo)
  John Isner (2. kolo)
  Juan Martín del Potro (3. kolo)
  Gilles Simon (3. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Gaël Monfils (2. kolo)
  Juan Mónaco (3. kolo)
  Feliciano López (1. kolo)
  Richard Gasquet (čtvrtfinále)

 Jiná forma účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže:
  Fabio Fognini
  Paolo Lorenzi
  Potito Starace
  Filippo Volandri

Následující hráči postoupili z kvalifikace:
  Guillermo García-López
  Santiago Giraldo
  Robin Haase
  Blaž Kavčič
  Sam Querrey
  Albert Ramos
  Adrian Ungur

 Odhlášení 
  Mardy Fish
  Kei Nišikori
  Robin Söderling (mononukleóza)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|RD1-seed03=
|RD1-team03= B Tomic
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=6
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= S Giraldo
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=4

|RD1-seed05=
|RD1-team05= R Štěpánek
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= JI Chela
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=0
|RD1-score06-3=3

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= A Ungur
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=2
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=14
|RD1-team08= J Mónaco
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=10
|RD1-team09= JM del Potro
|RD1-score09-1=7
|RD1-score09-2=3
|RD1-score09-3=6
|RD1-seed10=
|RD1-team10= M Llodra
|RD1-score10-1=5
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=4

|RD1-seed11=
|RD1-team11= T Bellucci
|RD1-score11-1=2
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=3
|RD1-seed12=
|RD1-team12= M Južnyj
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=3
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= V Troicki
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=6
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= F Volandri
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=3

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= N Djokovic
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= B Tomic
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= R Štěpánek
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=2
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=14
|RD2-team04= J Mónaco
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=10
|RD2-team05= JM del Potro
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= M Južnyj
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= V Troicki
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= J-W Tsonga
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= N Djokovic
|RD3-score01-1=4
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-seed02=14
|RD3-team02= J Mónaco
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=3

|RD3-seed03=10
|RD3-team03= JM del Potro
|RD3-score03-1=4
|RD3-score03-2=1
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=5
|RD3-team04= J-W Tsonga
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= N Djokovic
|RD4-score01-1=7
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=5
|RD4-team02= J-W Tsonga
|RD4-score02-1=5
|RD4-score02-2=1
|RD4-score02-3=
}}

 2. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Max Mirnyj''' /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Bob Bryan' /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (semifinále)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (2. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (semifinále)
  Alexander Peya /  Ajsám Kúreší (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Rome Masters
Sport v Itálii v roce 2012